Tercana ima više značenja:
 Tercana (Breša)
 Tercana (Ferara)